Ви́ктор Москви́н:
 Москвин, Виктор Александрович (род. 1955) — советский и российский историк, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Москвин, Виктор Аркадьевич (1925—1981) — гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.